Ла Гвајабера има више значења:

 Ла Гвајабера (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвајабера (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвајабера (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвајабера (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвајабера (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику